Grabeskirche bezeichnet:

 Grabeskirche, eine Kirche an der Stelle der Kreuzigung und des Grabes Jesu in Jerusalem
 Santa Croce in Gerusalemme (Rom)
 Grabeskirche (Nachbildung), eine Nachbildung der Jerusalemer Grabeskirche
 Grabkapelle, eine als Grabstätte genutzte Kirche